Каміль Косовський (футболіст) (1977) — колишній польський футболіст
 Каміль Косовський (хокеїст) (1987) — польський хокеїст

Див. також 
 Косовський